«Международные отношения» — советское и российское специализированное издательство, Москва. Входило в систему Госкомиздата СССР.

История 
Основано в 1957 году как издательство Института международных отношений.

В 1963 году было переименовано в «Международные отношения».

Издательская деятельность 

В советский период выпускало литературу по внешней политике и дипломатии, современным международным отношениям и их истории, международному праву, учебные пособия в помощь изучающим иностранные языки.

В 1977 году было выпущено 64 книги и брошюры тиражом около 1,6 миллиона экземпляров.

В 1979 году было выпущено 77 книг и брошюр тиражом свыше 1,8 миллиона экземпляров.

На протяжении ряда десятилетий издательство является одним из главных публикаторов архивных документов Министерства иностранных дел. (Заметная публикация последнего времени — двухтомный сборник документов «Советско-американские отношения. Годы разрядки»)

Все эти годы одним из главных направлений остаётся выпуск учебной литературы, в том числе базовых учебников для вузов, действующих на протяжении многих лет. В качестве примера таких изданий по различным научным дисциплинам можно назвать:
 курс «Международное право», «Международное частное право», а также «Гражданское и торговое право зарубежных государств» в 2 томах;
 «Международная экономика» в 2 томах; «История внешней политики России (с древних времен до 1917 года) в 5 томах;
 «История международных отношений» в 3 томах; «Мировая политика после Второй мировой войны».

Сейчас издательство занимает ведущие позиции в стране по выпуску литературы международной тематики. Широкая известность и авторитет издательства обеспечиваются, прежде всего, выпуском высококачественных профессиональных книг, рассчитанных на самого взыскательного читателя.

Общее количество названий выпущенных издательством книг превышает 3,5 тысячи.

Книжные серии 
 Из истории дипломатии
 История внешней политики зарубежных стран
 Лица современной политики  
 Секретные миссии

Примечания

Литература

Ссылки 
 inter-rel.ru  |  Старый Сайт издательства «Международные отношения»
 imobook.ru  |  Новый Сайт издательства «Международные отношения»

Издательства СССР
Издательства России
Издательства, основанные в 1957 году
МГИМО
Издатели научной литературы